Макаровский сельсовет:

 Макаровский сельсовет — в Шелаболихинском районе Алтайского края.
 Макаровский сельсовет — в Ишимбайском районе Башкортостана.
 Макаровский сельсовет — в Курчатовском районе Курской области.